Noord-Atlantische Raad (North Atlantic Council), het oudste politiek bestuursorgaan van de NAVO
 National Aboriginal Conference, een voormalig Australisch adviesorgaan dat de Aboriginals vertegenwoordigde
 Rekkof, een Nederlandse vliegtuigbouwer, die zich ook aanduidt als Netherlands Aircraft Company
 Acetylcysteïne (N-acetyl Cysteïne), een medicijn
 Nederlandse Astronomenclub, de beroepsvereniging van astronomen in Nederland en België
 Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club, opgericht als Nederlandsche Automobiel Club
 Nußdorfer AC, een Oostenrijkse voetbalclub uit Wenen
 Nieuw administratief centrum, een gemeentelijk dienstencentrum (België)
 Nationale Arbeidsconferentie, een voormalig overlegorgaan in België tussen werkgevers en werknemers
 Nyasaland African Congress, een organisatie voor zelfbestuur en onafhankelijkheid in Malawi
  Nationale Advies Commissie, een commissie die na de Tweede Wereldoorlog het herstel van de Nederlandse Staten-Generaal voorbereidde
 Nordic Aviation Capital, een Deense leasemaatschappij voor vliegtuigen
 Nucleus accumbens (NAc), een hersenstructuur
 Notified Area Committee, een plaatselijk overheidsorgaan in India, zie Notified area
 Nauru Airlines (Nauru Air Corporation), de staatsluchtvaartmaatschappij van Nauru
 Nederlands Auschwitz Comité, een belangengroep voor Auschwitz-overlevenden en actiegroep voor menselijke waardigheid
 Namibia Airports Company, een Namibisch staatsbedrijf dat de luchthavens van het land exploiteert
 North American Company, een voormalig Amerikaans bedrijf voor nutsvoorzieningen en openbaar vervoer
 Narodowe Archiwum Cyfrowe, Poolse Nationale Digitale Archieven

NAC Breda 
 NAC Breda een voetbalclub uit Breda
 NAC-stadion (Beatrixstraat), het voormalige thuisstadion
 Rat Verlegh Stadion, het stadion
 NAC Basketbal, de voormalige basketbalafdeling

Zie ook 
 Nak (doorverwijspagina)
 Nack, een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
 Nac Nac, een stunt bij motorcrossen, zie Lijst van termen onder motorrijders M-N-O